Државна химна Фарских Острва носи назив „Најлепша земљо моја” (фарски: Mítt alfagra land). Текст је 1906. године саставио Симун ав Скарди, а музику је компоновао Петур Алберг.

Текст

Литература 
W.B. Lockwood: An Introduction to Modern Faroese, Tórshavn 1977

Спољашње везе 
Фарска химна на сајту Јутјуб

Фарска Острва
Фарска Острва